Ez a szócikk a NCIS: Hawaii című sorozat epizódjait listázza.

Évados áttekintés

Első évad (2021-2022)

Második évad (2022-2023)

Források 
 
 

Televíziós sorozatok epizódlistái
NCIS